Ку Пон Чхан (; 31 января 1993) — южнокорейский стрелок из лука. Абсолютный чемпион Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Карьера 
На международном уровне Ку Пон Чхан дебютировал в 2014 году, когда вместе с командой завоевал бронзу на домашних Азиатских играх. В 2015 году на чемпионате мира в Копенгагене вместе с командой кореец стал чемпионом мира, а также первенствовал в турнире смешанных дуэтов.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Ку Пон Чхан занял в предварительном раунде 6-е место, набрав 681 балл. В командном первенстве совместно с Ким У Джином и Ли Сын Юном не оставил шансов соперникам, став олимпийским чемпионом. 

В личном турнире в первых двух раундах с одинаковым счётом 6-0 победил словака Бориса Балаша и британца Патрика Хьюстона. В матче 1/8 финала со счётом 6-4 Ку победил немца Флото, а в четвертьфинале лишь дополнительной стрелой одолел австралийца Тэйлора Уорта. В полуфинале для победы над американцем Эллисоном корейцу вновь понадобилась дополнительная стрела (9-8), зато в решающем матче с французом Валладоном Ку Пон Чхан уверенно победил со счётом 7-3, став абсолютным чемпионом Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Ссылки 
Профиль на сайте международной федерации стрельбы из лука

Стрелки из лука Республики Корея
Олимпийские чемпионы от Республики Корея
Олимпийские чемпионы по стрельбе из лука
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2016 года